Hadwiger-sejtés alatt a következők valamelyike értendő:

 Hadwiger-sejtés (gráfelmélet)
 Hadwiger-sejtés (kombinatorikus geometria)